В таблице представлен список субъектов Российской Федерации, отсортированный по естественному приросту населения (в сторону убывания, то есть от наивысшего показателя естественного прироста к наименьшему, к наибольшему показателю естественной убыли).

Показатель (коэффициент) естественного прироста (убыли) населения рассчитан как разница между рождаемостью (количество рождённых на 1000 жителей за год) и смертностью (количество умерших на 1000 жителей за год) по данным Росстата за январь — декабрь 2020 года с учётом оценки численности населения к 1 января 2021 года. Отрицательное значение показателя естественного прироста (со знаком «−») означает естественную убыль населения.

2020 
Данные за январь — декабрь 2020 года:

2019 
Данные за январь — декабрь 2019 года:

2018 

Данные за январь — декабрь 2018 года:

2017 
Данные за январь — декабрь 2017 года:

2016 
В 2016 году положительным значением естественного прироста населения обладали 39 субъектов РФ из 85-ти. Остальные 46 регионов из 85-ти региона характеризовались естественной убылью населения, то есть отрицательным значением естественного прироста.

Самым большим естественным приростом населения среди регионов России в 2016 году характеризовались республики Чечня, Ингушетия, Тыва, Дагестан и Ямало-Ненецкий автономный округ (более 10 ‰ или более +1,0 % за год), также Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (более 9 ‰). Самой большой естественной убылью населения характеризовались Псковская, Тульская, Тверская, Тамбовская, Смоленская, Новгородская, Орловская, Владимирская, Ивановская, Курская области (где естественный прирост имеет отрицательное значение и составляет менее −5,0 ‰ или менее −0,5 % за год).

В целом по России в 2016 году наблюдалась естественная убыль населения, которая составила около 2,3 тыс. человек или −0,01 ‰ (в 2015 году был естественный прирост в 32,0 тыс. человек или 0,3 ‰, в 2014 году — 30,3 тыс. человек или 0,2 ‰, в 2013 году — 24 тыс. человек или 0,17 ‰, а до этого наблюдалась естественная убыль населения: в 2012 году — 4,3 тыс. человек или −0,03 ‰, в 2011 году — 131,2 тыс. человек или −0,9 ‰, в 2005 году — 847 тыс. человек или −5,9 ‰), в 2000 году — 958 тыс. человек или −6,6 ‰.

Данные за январь — декабрь 2016 года:

2015 

В 2015 году положительным значением естественного прироста населения обладали 44 субъекта РФ из 85-ти. Остальные 41 регион из 85-ти региона характеризовались естественной убылью населения, то есть отрицательным значением естественного прироста.

Самым большим естественным приростом населения среди регионов России в 2015 году характеризовались республики Чечня, Ингушетия, Тыва, Дагестан, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (более 10 ‰ или более +1,0 % за год). Самой большой естественной убылью населения характеризовались Псковская, Тульская, Тверская, Тамбовская, Смоленская, Новгородская, Орловская области (где естественный прирост имеет отрицательное значение и составляет менее −5,0 ‰ или менее −0,5 % за год).

В целом по России в 2015 году наблюдался естественный прирост населения, который составил около 32,7 тыс. человек или 0,22 ‰.

Данные за январь — декабрь 2015 года:

2014 
В 2014 году положительным значением естественного прироста населения обладали 43 субъекта РФ из 85-ти (в 2013 году — 43 из 83-х, 2012 годах — 40, в 2011 году — 28). Остальные 42 региона из 85-ти (в 2013 году — 40 из 83-х, в 2012 году — 43, в 2011 году — 55) регионов характеризовались естественной убылью населения, то есть отрицательным значением естественного прироста.

Самым большим естественным приростом населения среди регионов России в 2014 году характеризовались республики Чечня, Ингушетия, Тыва, Дагестан, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (более 10 ‰ или более +1,0 % за год). Самой большой естественной убылью населения характеризовались Псковская, Тульская, Тверская, Тамбовская, Новгородская, Ленинградская области (где естественный прирост имеет отрицательное значение и составляет менее −5,5 ‰ или менее −0,55 % за год).

В целом по России в 2014 году наблюдался естественный прирост населения, который составил около 33,7 тыс. человек или 0,23 ‰.

Данные за январь — декабрь 2014 года:

2013 
В 2013 году положительным значением естественного прироста населения обладали 43 субъекта РФ из 83-х (в 2012 году — 40, в 2011 году — 28). Остальные 40 регионов из 83-х (42 из 85-ти) регионов характеризовались естественной убылью населения, то есть отрицательным значением естественного прироста. В новых двух субъектах новообразованного Крымского федерального округа по данным местных статистических комитетов за январь-декабрь 2013 года наблюдалась естественная убыль населения.

Самым большим естественным приростом населения среди регионов России в 2013 году характеризовались республики Чечня, Ингушетия, Тыва, Дагестан, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (более 10 ‰ или более +1,0 % за год). Самой большой естественной убылью населения характеризовались Псковская, Тульская, Тверская, Тамбовская, Новгородская области (где естественный прирост имеет отрицательное значение и составляет менее −6,0 ‰ или менее −0,6 % за год).

В целом по России в 2013 году впервые за последние 20 лет наблюдался естественный прирост населения, который составил 24 тыс. человек или 0,17 ‰ (ранее наблюдалась естественная убыль населения: в 2012 году — 4,3 тыс. человек или −0,03 ‰, в 2011 году — 131,2 тыс. человек или −0,9 ‰, в 2000 году — 958 тыс. человек или −6,6 ‰, в 2005 году — 847 тыс. человек или −5,9 ‰).

2012 

В 2012 году положительным значением естественного прироста населения обладали 40 субъектов РФ из 83-х. Остальные 43 региона характеризовались естественной убылью населения, то есть отрицательным значением естественного прироста.
																			
Самым большим естественным приростом населения среди регионов России в 2012 году характеризовались республики Чечня, Ингушетия, Тыва, Дагестан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Алтай (более 10 ‰ или более +1,0 % за год). Самой большой естественной убылью населения характеризовались Псковская, Тульская, Тверская, Тамбовская, Смоленская области (где естественный прирост имеет отрицательное значение и составляет менее −6,0 ‰ или менее −0,6 % за год).
																			
В целом по России естественная убыль населения в 2012 году составила 4,3 тыс. человек или −0,03 ‰.
																			
Данные за январь — декабрь 2012 года:

См. также 
 Список стран по естественному приросту населения

Примечания

Ссылки 
 Независимый институт социальной политики. Социальный атлас российских регионов / Тематические обзоры
 Демоскоп. Естественная убыль населения в 2011 году сократилась до 131 тысячи человек, прирост населения по-прежнему зависит от миграции
 ТАСС. Минздрав: в 2013 году уровень рождаемости впервые с начала 1990-х превысил смертность

Списки субъектов Российской Федерации
Естественный прирост
Списки:Население России